Выборы в Европейский парламент в Греции прошли 26 мая 2019 года одновременно с 1-м туром местных выборов. Выборы проводились в рамках общеевропейских выборов, на них избиралась греческая делегация, состоящая из 21 депутата.

В результате правящая партия СИРИЗА потерпела крупное поражение, которое заставило премьер-министра Алексиса Ципраса провести досрочные парламентские выборы. Парламентские выборы привели к победе оппозиционной партии Новая демократия и отставке Ципраса.

Результаты

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (2019)

Примечания 

Греция
Выборы в Европейский парламент в Греции
2019 год в Греции